Cesare hace referencia a:
Cesare Beccaria, jurista, literato y economista italiano;
Cesare Lombroso, médico y criminólogo italiano.